Construction steht für:

 Construction (Band), deutsche Boygroup (ab 1991)

 Construction Point, Landspitze des Viktorialands, Antarktika

Siehe auch:
 Construction Set, Automobile Construction (Begriffsklärungen)

 Konstruktion (Begriffsklärung)